Le peuplement est l'ensemble des populations des espèces appartenant souvent à un même groupe taxonomique, qui présentent une écologie semblable et occupent le même habitat (par exemple : peuplement d'oiseaux insectivores, peuplement d'arbres d'une forêt tropicale). Ces peuplements peuvent eux-mêmes être subdivisés en guildes.

Peuplement fonctionnel 

C'est l'ensemble des individus d'un même groupe systématique ainsi que les relations et interactions constatées au sein de ce peuplement.

Géographie 

Le peuplement recouvre plusieurs sens :

 il peut être employé comme synonyme de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants par pays ; la population est la  d'un pays, en effet, plus il y a d'habitants, plus il y a d'impôts et de taxes ;
 il peut avoir comme sens l'action de peupler : il recouvre alors un sens dynamique ;
 il peut aussi être entendu comme la répartition d'une population sur un espace donné (le peuplement de la Terre : la répartition de la population à la surface de la Terre).

Liens externes 
 

Écologie des populations